Geblendet ist Titel oder -bestandteil:
 Geblendet in Gaza von Aldous Huxley (1936)
 Geblendet (Roman) von Andreas Pflüger (2019)